Али́са:

 Алиса (имя) — женское имя. Англоязычная форма — Alice (произносится ). Известные носители:
 Алиса (княгиня Антиохии) (ок. 1110 — до 1161) — жена Боэмунда II.
 Алиса Шампанская (1195/1196 — 1246) — жена короля Кипра Гуго I, регент Иерусалима в 1243—1246 годах.
 Алиса из Схарбека (1225—1250) — католическая святая.
 Алиса (графиня Бургундии) (ум. 1279) — пфальцграфиня Бургундии с 1248 года.
 Алиса (княгиня Корикоса) (ум. 1329) — королева Киликийского армянского царства.
 Алиса д’Ибелин (1304/1306 — 1386) — королева Кипра.
 Алиса де Бо (ок. 1367—1426) — последняя графиня д’Авеллино.
 Алиса Бурбон-Пармская (1849—1935) — супруга Фердинанда IV Тосканского, правнучка короля Франции Карла X.
 Алиса Бурбон-Пармская (1917—2017) — герцогиня Калабрийская и инфанта Испанская.
 Алиса (великая герцогиня Гессенская) (1843—1878) — дочь королевы Виктории и принца Альберта.
 Алиса Гессен-Дармштадтская, впоследствии Александра Фёдоровна (жена Николая II) (1872—1918) — дочь предыдущей.
 Алиса Баттенберг (1885—1969) — принцесса Греческая и Датская, свекровь Елизаветы II.
 Алиса, графиня Атлонская (1883—1981) — внучка королевы Виктории.
 Алиса, герцогиня Глостерская (1901—2004) — жена, а затем вдова Генри, герцога Глостерского.
 (291) Алиса — астероид главного пояса.
 Алиса — первая в СССР 1990-х товарная биржа, названная Германом Стерлиговым по имени своей собаки.

В искусстве и литературе
 Алиса (персонаж Кэрролла) — героиня Льюиса Кэрролла (сказки «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»).
 Алиса Селезнёва — главная героиня цикла Кира Булычёва «Приключения Алисы» и его экранизаций.
 Лиса Алиса — персонаж сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
 Алиса (картина) — картина Амедео Модильяни (1918).
 Алиса (Дисней) — главная героиня диснеевского мультфильма «Алиса в Стране чудес».

В музыке
 Алиса (группа) — советская, затем российская рок-группа.
 Алиса (песня) — песня бит-квартета «Секрет» (1987).
 Алиса (синтезатор) — серия советских аналоговых синтезаторов.

Фильмы
 Алиса (фильм, 1988) — анимационный фильм с элементами игрового кино Яна Шванкмайера (Чехословакия, 1988).
 Алиса (фильм, 2002) — драма Сильви Балльё (Франция, 2002).

В информационных технологиях
 Алиса (голосовой помощник) — голосовой помощник, разработанный компанией «Яндекс».
 Алиса (язык программирования) — свободный объектно-ориентированный язык программирования для обучения с IDE.

В спорте
 «Уфа-Алиса» — женский гандбольный клуб.

См. также 
 Алиса и Боб — в криптографии условные обозначения отправителя и получателя сообщений.